Сергей Николаевич Леонов (14 марта 1976 года, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Начинал карьеру в команде «Металлург» Пикалёво. В 1997 году перешёл в орехово-зуевский «Спартак-Орехово». Через год вместе с коллективом выиграл зону «Центр» второго дивизиона. Однако в Первом дивизионе провел только три игры, после чего ушёл в тамбовский «Спартак». В 2000 году отыграл один сезон в финской Вейккауслииге за КТП. По окончании первенства команда заняла последнее место и вылетела в Юккёнен, а Леонов вернулся в Россию, где в течение нескольких лет выступал за ряд клубов второго дивизиона: «Спартак-Кавказтрансгаз» Изобильный, «Спартак-Телеком» Шуя, «Светогорец» Светогорск.

В дальнейшем играл за ряд клубов из первенства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Достижения 
  Победитель Второго дивизиона зоны «Центр» (1): 1998.

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Металлург» Пикалёво
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Коткан ТП»
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК «Спартак-Телеком»
Игроки ФК «Светогорец»